Шарлама́ () — село в Альметьевском районе Республики Татарстан, в составе Сулеевского сельского поселения.

География 
Село находится на реке Урсала, в 35 км к северо-востоку от районного центра, города Альметьевска.

История 
Деревня основана в первой четверти XVIII века переселенцами из деревень Арской даруги Казанского уезда. До 1860-х годов жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть, мектеб, 2 водяные мельницы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 672 десятины.

До 1920 года в составе Алькеевской волости Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 года в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Альметьевском районе.

Население 

Национальный состав села: татары.

Известные уроженцы 
 Р.Г. Галеев (1939–2007) — нефтяник, кандидат технических наук, первый секретарь Альметьевского городского комитета КПСС (в 1983–1990 гг.), начальник ПО и генеральный директор АО «Татнефть» (в 1990–1999 гг.), народный депутат Верховного Совета РСФСР (в 1990–1993 гг.), народный депутат Верховного Совета ТАССР (в 1966–1990 гг.), народный депутат Госсовета РТ (в 1995–1999 гг.), заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, лауреат Государственной премии РТ, почётный гражданин Альметьевского района и г. Альметьевск. Его имя присвоено Альметьевскому мусульманскому религиозно-просветительскому центру.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Объекты культуры 
В деревне действуют клуб, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
 Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Примечания 

Населённые пункты Альметьевского района